Panino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Panino (Woronesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch

ländliche Siedlungen und Dörfer:
 in der Oblast Amur:
 Panino (Amur)
 in der Oblast Iwanowo:
 Panino (Iwanowo, Furmanow), im Rajon Furmanow, Landgemeinde Panino
 Panino (Iwanowo, Furmanow, Iwankowo), im Rajon Furmanow, Landgemeinde Iwankowo
 Panino (Iwanowo, Pestjaki), im Rajon Pestjaki
 Panino (Iwanowo, Sawino), im Rajon Sawino
 in der Oblast Jaroslawl:
 Panino (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Panino (Jaroslawl, Gawrilow-Jam), im Rajon Gawrilow-Jam
 Panino (Jaroslawl, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 Panino (Jaroslawl, Tutajew), im Rajon Tutajew
 in der Oblast Kostroma:
 Panino (Kostroma, Bui), im Rajon Bui
 Panino (Kostroma, Kusmischtschi), im Rajon Kostroma, Landgemeinde Kusmischtschi
 Panino (Kostroma, Tschernopenje), im Rajon Kostroma, Landgemeinde Tschernopenje
 Panino (Kostroma, Nerechta), im Rajon Nerechta
 Panino (Kostroma, Ponasyrjowo), im Rajon Ponasyrjowo
 in der Oblast Lipezk:
 Panino (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Panino (Moskau, Jegorjewsk), im Rajon Jegorjewsk
 Panino (Moskau, Moschaisk), im Rajon Moschaisk
 Panino (Moskau, Ramenskoje), im Rajon Ramenskoje
 Panino (Moskau, Tschechow), im Rajon Tschechow
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Panino (Nischni Nowgorod)
 in der Region Perm:
 Panino (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Panino (Pskow)
 in der Oblast Rjasan:
 Panino (Rjasan)
 in der Oblast Tambow:
 Panino (Tambow)
 in der Oblast Tula:
 Panino (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Panino (Twer, Kalinin, Buraschewo), im Rajon Kalinin, Landgemeinde Buraschewo
 Panino (Twer, Kalinin, Slawnoje), im Rajon Kalinin, Landgemeinde Slawnoje
 Panino (Twer, Rschew), im Rajon Rschew
 Panino (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 in der Oblast Wologda:
 Panino (Wologda)

Panino steht auch für:
 Panino (Plural Panini), italienisches Gebäck